Fadoro Hilimbowo (Gunungsitoli Alo Oa), een plaats in Indonesië
Fadoro Hilimbowo (Lahewa), een plaats in Indonesië